Tomasi – cognome italiano
Tomasi – famiglia italiana
Tomasi di Lampedusa – famiglia italiana

Persone

Tomasi
Alessandro Tomasi – politico italiano
Dario Tomasi – scrittore e storico del cinema italiano
Ernesto Tomasi – calciatore e allenatore di calcio italiano
Gioacchino Lanza Tomasi – musicologo italiano
Giulio Fabrizio Tomasi – nobile italiano
Giuseppe Tomasi – pittore italiano
Giuseppe Maria Tomasi – cardinale italiano
Henri Tomasi – compositore e direttore d'orchestra francese
Isabella Tomasi – religiosa italiana
Jessica Tomasi – arciera italiana
Lido Tomasi – ex saltatore con gli sci italiano
Maura Tomasi – politica italiana
Mauro Tomasi – atleta paralimpico italiano
Michele Tomasi – apneista italiano
Michele Tomasi – vescovo cattolico italiano
Oddone Tomasi – pittore e incisore italiano
Remo Tomasi – pattinatore di velocità su ghiaccio e arbitro di hockey su ghiaccio italiano
Silvano Maria Tomasi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Cognomi composti
Giacomo Tomasi Caetani – francescano e cardinale italiano
Giuseppe Tomasi di Lampedusa – scrittore italiano
Pietro Tomasi della Torretta – diplomatico e uomo politico italiano